Рома́но (, букв. «римський», «що має відношення до Рима») може стосуватися:

 Італомовна форма чоловічого імені Роман.

 Італійське прізвище. Відомі носії:
 Антоніаццо Романо (1430 — 1508) — італійський живописець.
 Анхель Романо (1893 — 1972) — уругвайський футболіст, нападник.
 Джуліо Романо (*бл. 1492 — †1546) — італійський художник і архітектор 16 ст.
 Рей Романо (*1957) — американський актор.
 Роберто Романо (*1962) — італійський хокеїст.
 Франческо Романо (*1960) — колишній італійський футболіст, півзахисник.

Складова частина низки італійських топонімів
 Тревіньяно-Романо
 Маццано-Романо
 Мальяно-Романо
 Романо-Канавезе —  муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, метрополійне місто Турин.
 Романо-ді-Ломбардія —  муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Бергамо. 
 Романо-д'Еццеліно —  муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Віченца.

Див. також 
 Роман (значення)
 Романа

Італійські прізвища